Aragami peut désigner :
 Aragami, un film japonais de 2003 ;
 Aragami, un jeu vidéo de 2016.